Ковбой — название, употреблявшееся на Диком Западе США по отношению к пастухам скота.
 6Б15 «Ковбой» — российский боевой защитный костюм для экипажей бронемашин.
 Железный Ковбой — рыжий жеребец орловской рысистой породы, абсолютный рекордист среди всех пород рысаков, рожденных в СССР и России.
 Полуночный ковбой — роман написанный в 1965 году Лео Херлихаем.
 Голый ковбой — уличный исполнитель на Таймс-сквер (Нью-Йорк), чьи предметы гардероба представлены лишь ковбойскими шляпой, сапогами и трусами.

Кинопродукция 
 Ковбой из Бруклина — комедийный фильм режиссёра Ллойда Бэкона.
 Раз ковбой, два ковбой — советский рисованный мультипликационный фильм 1981 года режиссёра Анатолия Резникова. 
 Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо — американский кинофильм режиссёра Саймона Уинсера.
 Ковбой-самурай — американский фильм режиссёра Михаэля Койша.
 Аптечный ковбой — полнометражный фильм Гаса Ван Сента.
 Последний ковбой — американский приключенческий кинофильм.
 Полуночный ковбой — американская кинодрама режиссёра Джона Шлезингера.
 Городской ковбой — американская мелодрама с Джоном Траволтой и Деброй Уингер.